Nishimori ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Nishimori, japanischer Anime-Filmregisseur
 Hiroyuki Nishimori (* 1963), japanischer Mangaka
 Masaaki Nishimori (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ryōhei Nishimori (* 1976), japanischer Skispringer